Samuel Sullivan è un personaggio della serie televisiva Heroes. interpretato da Robert Knepper e doppiato da Franco Mannella. Rivestirà il ruolo di antagonista principale della quarta e ultima stagione della serie.

Personaggio
Samuel è a capo del circo dei fratelli Sullivan, e si riferisce alle persone che vi lavorano come a una sorta di famiglia. Tuttavia Samuel li cerca in giro per il mondo e li raccoglie attorno a sé con la promessa di avere una casa, unicamente per poter sfruttare i loro poteri.

È un uomo cinico e dotato di un senso dell'umorismo nero, le sue azioni più che dalla cattiveria sono spinte da un senso di inadeguatezza, infatti Samuel è sempre stato dell'opinione che meritava di più dalla vita. Estremamente ambizioso, è disposto a qualunque cosa pur di raggiungere i suoi fini. Non si fa nessun problema a uccidere, inoltre è bugiardo e manipolatore, riesce a capire bene le persone e ciò, unito alla sua intelligenza e al suo carisma, gli permette di manovrare facilmente la gente.

Biografia
Samuel è nato a Coyote Sands nel centro governativo di ricerca sui soggetti avanzati. Quando questi fu chiuso suo padre e sua madre si trasferirono a New York per cominciare una nuova vita. Da quanto affermato da lui stesso, sappiamo che suo padre era un maggiordomo e sua madre una domestica; lui e il fratello Joseph crebbero in povertà come figli di servitori e, se il maggiore dei due Sullivan sopportava questa situazione, Samuel ne era invece infastidito e mirava molto più in alto.

Dopo la morte dei genitori, i due fondarono il "Circo dei fratelli Sullivan" e incominciarono a raccogliere intorno a loro un discreto numero di altri soggetti avanzati per sfruttare le loro abilità negli spettacoli. Quando però il potere di Samuel iniziò a crescere grazie alla loro presenza Joseph ne fu tanto spaventato che cercò di trattenerlo con la sua abilità, riuscendoci per molti anni. Questo finché Mohinder Suresh, venuto a sapere dagli studi del padre della nascita di Samuel, non lo contatterà allo scopo di metterlo in guardia sulla pericolosità crescente del suo potere.

Quarta stagione - Volume cinque: Redenzione
Conosciamo ufficialmente Samuel Sullivan nei primi episodi della stagione, mentre presiede il funerale del fratello Joseph, assieme alla compagnia del Luna Park. Più tardi, scopriamo che può avere qualsiasi informazione sulle persone attraverso i tatuaggi di Lydia e che così ha iniziato la caccia ai soggetti avanzati da unire alla "famiglia". Samuel ordina a Edgar di uccidere Danko, falsamente accusato dell'omicidio del fratello, e recuperare da Noah Bennet una bussola in grado di localizzarli.
Nel frattempo Samuel si reca nel passato, grazie al potere di un anziano del Luna Park, per cercare di recuperare Hiro per poterlo "ingaggiare" nella sua compagnia, senza riuscirci. In seguito Samuel va in città alla ricerca di Peter Petrelli. Arrivato in città finge di essere un uomo rimasto ferito durante un incidente di un autobus e, sotto falso nome, denuncia il paramedico che l'ha salvato: Peter Petrelli.

Peter non riconosce l'uomo, sa di non averlo mai visto nel luogo dell'incidente, e Samuel trova rimedio modificando la foto dell'articolo del giornale che Peter custodisce nel suo appartamento. Quando Peter si rende conto di aver sbagliato, controllando meglio la falsa foto, fa le sue scuse a Samuel e parla un poco con lui. Samuel ritira così la sua denuncia e gli spiega che ha trovato la persona che cercava. Gli stringe la mano e, durante quella stretta, fa scivolare dell'inchiostro sotto pelle, ma Peter non se ne rende conto.
Samuel si reca poi alla sua casa d'infanzia, una dépendance di una grande villa dove suo padre lavorava come maggiordomo e sua madre come governante, ma la proprietaria della casa non può farlo entrare o girovagare perché sta dando una festa. Samuel ne rimane deluso e più tardi si scopre che quella casa è andata distrutta da una voragine provocata da Samuel. Tempo dopo saranno Samuel ed il suo Luna Park a mettere in salvo Sylar dei poliziotti che gli sono alle costole: il Luna Park è infatti invisibile ad occhi esterni.
Inoltre l'uomo programma di portare anche Claire Bennet tra le sue file grazie alla nipote Rebecca.
Samuel aiuterà dunque il pericoloso serial killer a recuperare se stesso, ma alla fine si renderà conto di una dura verità: nella mente di Sylar ci sono i ricordi di un'altra persona.
Samuel cercherà anche di convincere anche Tracy ad entrare nel suo circo, ma questa rifiuta.

Samuel infine riesce a raggirare Hiro, dopo averlo raggiunto nel passato mentre cercava di salvare Charlie. Samuel rapisce Charlie e lo convince a fargli un favore in cambio della liberazione di Charlie. Il giapponese dovrà rimediare ad un errore commesso otto settimane prima dal circense: l'omicidio di Mohinder.
Dopo essere tornato al Luna park tuttavia, Samuel scopre della fuga di Sylar e ne rimane deluso, tuttavia poco dopo Hiro gli porta il resoconto della missione affidatagli, nascondendogli il dettaglio di aver salvato Suresh e limitandosi a dargli ciò che davvero il circense voleva: il video che mostra il segreto del suo potere. Scoperto però che il circense non è intenzionato a salvare Charlie, Hiro lo tradirà rivelando ai suoi complici che lui è il vero artefice della morte di Joseph, ma Samuel l'aveva previsto e prontamente fa ricadere la colpa su Edgard, il quale è costretto alla fuga. Per tenere a bada Hiro inoltre, chiede l'intervento di Damien, che stravolge la memoria del giapponese.

Il giorno seguente Claire e Gretchen raggiungono il Luna Park dei Sullivan e l'uomo le intrattiene per tutto il giorno, convincendo Claire a fermarsi li per un po', anche se poi si allontana accorgendosi della vera natura dell'uomo. Più tardi Samuel deve affrontare l'arrivo al Luna Park di un furente Sylar in cerca di vendetta, tuttavia nonostante i molti poteri dell'avversario, Samuel è nettamente più forte e riesce a respingerlo. Poco tempo dopo Noah Bennet cercherà di attirarlo in trappola grazie a Vanessa, sua vecchia fiamma, ma l'uomo tuttavia non si farà ingannare e sventata la trappola rapirà la donna che ha sempre amato e la porterà al Luna Park. Qui cercherà di riconquistarla e le racconterà che non l'ha mai dimenticata, inoltre le mostrerà che in questi anni ha costruito per loro una casa identica a quella che lei desiderava nei suoi sogni. Sfortunatamente Vanessa non vuole saperne di restare con lui, in quanto secondo lei, anche se sembra buono, in realtà Samuel è il peggiore dei malvagi. Detto ciò se ne andrà e il circense irascibile ed ubriaco farà crollare la casa con la forza della sua mente.

Mosso da una ceca rabbia Samuel usa i suoi poteri per distrugge un intero sobborgo uccidendo tanta gente innocente, poi, sapendo di dover presto fronteggiare la furia di Bennet, decide di costituirsi senza opporre resistenza, ma poi qualcuno inizia a sparare e Samuel rimane ferito, Lydia invece viene uccisa con un colpo di pistola, prima che lei muoia Samuel la bacia e Lydia con i suoi poteri capisce che è stato Samuel a organizzare tutto, infatti a sparare è stato un membro del circo fedele a Samuel, il replicante Eli, non solo per evitare che lei parlasse, ma anche perché era necessario che i membri della compagnia circense odiassero Bennet più di lui, infatti Samuel dà la colpa a lui. In seguito cattura sia Claire che suo padre grazie all'aiuto dei persuasi membrei del circo. Dunque accoglierà Emma Coolidge tra loro e da lei si fa curare la spalla, inoltre progetta lo spettacolo definitivo del circo dei fratelli Sullivan, a Central Park, dove medita di realizzare il suo piano ed esporre al mondo i soggetti avanzati, facendo credere alla compagnia che useranno i loro poteri per un'esibizione, quando in realtà lui userà i suoi poteri uccidendo molte persone in diretta TV. Chiederà a Claire di unirsi a lui ma quando questa rinuncerà la intrappolerà sottoterra in una roulotte con suo padre.

Così Samuel si prepara alla fase finale del suo piano progettando di uccidere tutti gli umani presenti allo spettacolo con una grossa voragine; tuttavia Claire e Noah riescono a raggiungerlo, dopo che Tracy li aveva liberati dalla roulotte, convincendo tutti che Samuel è un esaltato, cosa confermata da Eli che sotto l'influenza dei poteri di Matt Parkman confessa di aver ucciso lui Lydia sotto l'ordine di Samuel, quindi tutti i membri della compagnia si rivoltano contro di lui. Samuel nonostante tutto è deciso più che mai ad andare fino in fondo ma non aveva previsto che Peter Petrelli tempestivamente gli piomba davanti e copia il suo potere. L'apocalittico scontro tra i due finisce in favore del più giovane, in quanto Hiro, arrivato anche lui a Central Park, teletrasporta via tutti i soggetti avanzati del circo lasciandolo quindi senza poteri, in quanto questi dipendevano dalla loro presenza. Dunque Peter lo colpisce violentemente in faccia mettendolo al tappeto.

Prologo al sesto volume: Il mondo nuovo
Il sesto volume è l'immediata continuazione del quinto, dove si vede Samuel portato via da un'auto della polizia chiamata da Lauren, ormai debole e inoffensivo.

Poteri e abilità
Samuel è dotato del potere della geocinesi, ovvero può manipolare la terra a suo piacimento col solo ausilio della mente. Samuel dimostra di avere un controllo eccezionale sul suo potere; sebbene nel corso degli anni il fratello Joseph abbia cercato di trattenerlo dall'uso. Difatti può manipolare la terra e le rocce su diversi livelli ed a diverse manifestazioni, dal terremoto alla valanga di rocce, dallo sgretolamento delle fondamenta di un edificio fino alle forme di derivati minerali e naturali più semplici come ad esempio l'inchiostro.
Quest'ultimo Samuel lo ha utilizzato più volte da iniettare sotto la pelle delle sue vittime. Dopo averlo assorbito in prima persona difatti, il circense è in grado di iniettarlo in un obbiettivo designato solo toccandolo, a questo punto l'uomo può manipolare l'inchiostro per fargli prendere una forma e per penetrare nei tessuti altrui fino a provocare un avvelenamento e, dunque uccidere.

Tuttavia il potere più pericoloso che Samuel abbia mai dimostrato è quello di creare una depressione nel terreno a livello superficiale generando così una voragine tanto profonda da assorbire ogni cosa nel suo ventre, incluse automobili, persone, alberi, un'enorme villa vittoriana e perfino un intero sobborgo. A detta di Joseph sarebbe capace addirittura di spostare le montagne.
Samuel non ha bisogno di concentrarsi, né di attenzione quando vuole usare il suo potere, difatti lo si è visto più volte farne un uso spropositato soltanto schioccando pollici o gomiti o addirittura senza fare gesti e voltato di spalle rispetto al suo obiettivo; tale privilegio gli è dato dal fatto di possedere la sua abilità già alla nascita.

L'unico limite di tale potere è che, per essere alimentato e avere efficacia, il proprietario si deve circondare di altri soggetti avanzati. La loro vicinanza rappresentano l'alimentazione di tale abilità.

Personaggi di Heroes
Criminali immaginari